Cenon ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Cenon, Stadt im Département Gironde
 Cenon-sur-Vienne, Gemeinde im Département Vienne

Cenon ist der Familienname folgender Personen:

 Ryza Cenon (* 1987), philippinische Schauspielerin